Белый дьявол:
 Белый дьявол (пьеса) — трагедия «мести» английского драматурга Джона Уэбстера.
 Белый дьявол (фильм) — чёрно-белый немой художественный фильм 1930 года по мотивам повести Льва Толстого «Хаджи-Мурат».